Charles Leclerc puede referirse a:
 «Charles Leclerc», piloto de carreras monegasco;
 «Carlos Víctor Leclerc», general de brigada francés.